Olatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bertils-Olatjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Gammel-Olatjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Gudmunds-Olatjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,16 ha)
Spår-Olatjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (11,5 ha)
Olatjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (26,6 ha)
Röst-Olatjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Herr-Olatjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (10,1 ha)
Olatjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun, 
Karl-Olatjärnen, sjö i Bodens kommun,

Se även
Olastjärn

Ollestjärnen
Olletjärn
Olltjärn
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn